Het tennistoernooi van Wimbledon in 1969 bij de vrouwen werd voor de 76e keer gehouden. De Britse Ann Jones won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Amerikaanse Billie Jean King met 3–6, 6–3 en 6–2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Margaret Court (halve finale)
  Billie Jean King (finale)
  Virginia Wade (derde ronde)
  Ann Jones (winnares)
  Nancy Richey (kwartfinale)
  Kerry Melville (tweede ronde)
  Julie Heldman (kwartfinale)
  Judy Tegart (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1969